Ми́лослава Хюбнерова-Ре́зкова (; 22 июля 1950, Прага, Чехословакия — 19 октября 2014, Прага, Чехия) — чехословацкая прыгунья в высоту, чемпионка летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная карьера 
Вместе со своей сестрой она выросла в Холешовицах. С детства они занимались балетом и художественной гимнастикой. В легкую атлетику будущая чемпионка пришла случайно, заменив заболевшую одноклассницу на соревнованиях по прыжкам в высоту и сразу одержав победу. При этом её рост на тот момент составлял всего 1,69 см, только к двадцати годам он стал 1,73 см, что также крайне мало для прыгуний в высоту. Кроме того, спортсменка страдала от близорукости (3 диоптрии), снимая очки перед прыжком, она видела размытый силуэт планки.

В 1968 г. в городе Яблонец-над-Нисой стала чемпионкой ЧССР с результатом 1,82 см, имея на начало года результат 1,68 см. По совету своего тренера Рудольфа Хюбнера, чтобы не позволить себе излишнего волнения во время летней Олимпиады в Мехико (1968) спортсменка совмещала тренировки с чтением книги Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». В результате, взяв с третьей попытки планку на высоте 1,82 м, стала олимпийской чемпионкой.

Являлась четырехкратной чемпионкой Чехословацкой ССР (1968, 1969, 1972 и 1974). Чемпионка Европы 1969 года с результатом 1,83 м. На летних Олимпийских играх в Мюнхене (1972) заняла 15-е место. На чемпионатах Европы в Хельсинки (1971) и Риме (1974) занимала 5-е место.

Спортсменка года в Чехословакии 1969 года.

Последний раз вышла в прыжковый сектор на соревнованиях в Таллинне в 1977 г.

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.nytimes.com/2014/10/21/sports/miloslava-rezkova-64-gold-medal-olympic-high-jumper-dies.html?_r=0

Прыгуны в высоту Чехословакии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Спортсмены года Чехословакии